Björn av Sverige kan syfta på:

 Björn Järnsida (800-talet), viking som härjade i Frankrike
 Björn (kung) (800-talet), sveakung kung när missionären Ansgar kom till Birka kring året 830
 Björn Eriksson (sveakung) enligt ett sent tillägg till Hervarar saga sveakung
 Styrbjörn Starke, (900-talet), enligt fornnordisk tradition och sagalitteratur son till Erik Segersälls bror Olof Björnsson